Ali Sabieh (regio), een regio van Djibouti.
 Ali Sabieh (district), een district in de regio.
 Ali Sabieh (stad), de hoofdstad van de regio.